Bierdorf ist
 Bierdorf (Dießen am Ammersee), Ortsteil des Marktes Dießen am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern 
 eine Phase des informellen Biertrinkens bei studentischen Verbindungen zum Ausklang einer „Kneipe“, auch Fidulitas oder Fidulität genannt
 ein Dorf außerhalb einer Universitätsstadt, in dem Bier ausgeschenkt wird und welches nicht unter das historische Kneipverbot studentischer Verbindungen fällt

Umgekehrtes Bierdorf bezeichnet
 eine Form der „Kneipe“ bei studentischen Verbindungen, während der die traditionelle Hierarchie innerhalb der Verbindung auf den Kopf gestellt wird, auch Fuchsenkneipe genannt